East End (Londen); een gebied in Londen direct ten oosten van de City of London
East End (Anguilla); een dorp en een district van Anguilla
East End (Arkansas); een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Arkansas
East End (Kaaimaneilanden); een dorp en een van de zeven districten van de Kaaimaneilanden
East End (Saint Thomas); een subdistrict van Saint Thomas in de Amerikaanse Maagdeneilanden
East End (Suffolk)
East End Pond, een zoutmeer in Anguilla

Zie ook 
 EastEnders, een televisieserie die speelt in Londen